«Властели́н коле́ц» — известная кинотрилогия режиссёра Питера Джексона по одноимённому роману Дж. Р. Р. Толкина.

 «Властелин колец: Братство кольца» (, 2001).
 «Властелин колец: Две крепости» (, 2002).
 «Властелин колец: Возвращение короля» (, 2003).

А также см.:
 «Властелин колец» (, 1978) — мультфильм режиссёра Ральфа Бакши.